Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1993.

Ronnie Båthman e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Byron Black e Jonathan Stark hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Mike Bauer e David Prinosil.

Teste di serie
 Byron Black /  Jonathan Stark (campioni)
 Scott Davis /  Richey Reneberg (primo turno)
 Mike Bauer /  David Prinosil (finale)
 Karel Nováček /  Jason Stoltenberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1993
ATP Tour 1993